Лос Бељос има више значења:

 Лос Бељос (Сото ла Марина), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Лос Бељос (Сикотенкатл), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику